Тара Лінн Шерендофф-Стронг (;  12 лютого 1973 року) — канадська акторка.

Біографія 
Народилась 12 лютого 1973 у Торонто в єврейській родині емігрантів з Російської імперії.

У дитинстві вона займалась рекламою, але коли подорослішала, вирішила сфокусувати свою кар'єру на озвучуванні.

Вона озвучувала Бетгерл у мультсеріалі «Нові пригоди Бетмена», Ворону з мультсеріалу «Підлітки-Титани», Вікі Вейл у мультфільмі «Бетмен проти Дракули», Донну в мультсеріалі «Єноти», роль Блінк у відеогрі «X-Men Legends 2: Rise of Apocalypse», роль Роджера у мультсеріалі «Життя і часи Джуніпер Лі», другорядні голоси у мультфільмі «Черепашки Ніндзя». Озвучила більше двох сотень персонажів у мультфільмах, відеоіграх і мала другорядні ролі у художніх фільмах. Знімалася у фільмі «Велика подорож».

Сповідує юдаїзм.

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Торонто
Кіноактори США